Garfield County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Garfield County, Colorado 
 Garfield County, Montana 
 Garfield County, Nebraska 
 Garfield County, Oklahoma 
 Garfield County, Utah 
 Garfield County, Washington